Rhamdiopsis är ett släkte av fiskar. Rhamdiopsis ingår i familjen Heptapteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Rhamdiopsis